Юлія Володимирівна Подозьорова (;  2 листопада 1983, Москва, СРСР) — російська акторка кіно та театру.

Життєпис 
Юлія Подозьорова народилася 2 листопада 1983 року в Москві. У 2001 році закінчила Московський державний університет культури і мистецтв (МДУКіМ), курс А.Кобзєвої. Знімалася в рекламі. Після вузу перейшла в трупу хімкінського театру «Апрель». 

У кіно дебютувала в 2006 році з невеликій ролі в популярному серіалі «Не родись вродливою» - зіграла скандальну журналістку Аши Бут.

Особисте життя 
Була заміжня. Народила сина. Потім пара розлучилася і зараз акторка сама виховує сина.

Премії та нагороди 
У 2002 році Юлія Подозьорова за роль Джульєтти у виставі «Ромео і Джульєтта» була нагороджена Дипломом за найкращу жіночу роль на театральному фестивалі муніципальних театрів Московської області.

Театральні роботи 
Театр «Апрель» 
 1998 «Запрошення в замок» Ж. Ануй — Ізабелла
 2001 «Ромео і Джульєтта» В. Шекспір — Джульєтта
 2004 «За зачиненими дверима» Ж.-П. Сартр — Естель
 2009 «Особливості національної проституції», за мотивами п'єси «Дочки-матері» А. Морданя — Катя
 2011 «Ведмідь» «Жарти доктора Чехова» А. Чехов

Фільмографія 

 2005 — «Не родись вродливою» — Аші Бут, журналістка випуску
 2008 — «Подзвони в мої двері» — Маша
 2010 — «Обручка» — няня Оксана
 2010 — «Наші сусіди» — Оксана 
 2010 — «Масквічі» — епізод 
 2011 — «Товариші поліціянти» — епізод 
 2011 — «Світлофор» — Ася, блоггерша 
 2011 — «Наші сусіди-2» — Оксана 
 2012 — «П'ятницький. Глава друга» — Валентина Куцева 
 2012 — «Дружба особливого призначення» — Ольга Бєльська, журналістка  
 2013 — «Два батька і два сина» — Юлія Смоліна 
 2013 — «Кухня» — дружина Громова
 2013 — «До смерті вродлива» — Тамара Васильєва 
 2013 — «Другий забійний-2» — епізод
 2014 — «Меч. Сезон другий» — Кривицька
 2014 — «Метод Фрейда-2» — Єлизавета, дружина Кирила 
 2014 — «Академія» — Алла  
 2015 — «Матусі» — Ольга, колега Юлі 
 2015 — «Сонце в подарунок» — епізод 
 2015 — «Павутина-9» — Ліза
 2015 — «Кохання у розшуку» — Люба, подруга «Фокусника»
 2016 — «Ключ до його серця» — Ірина 
 2016 — «Осине гніздо» — Левицька
 2016 — «Дружина напрокат» — Олена 
 2016 — «Можете звати мене татом» — Іва, мати Віри
 2017 — «Заручниця» — Надія 
 2017 — «Гойдалка» (у виробництві)
</div>

Посилання 
 
 
 

Уродженці Москви
Випускники Московського державного університету культури і мистецтв
Російські кіноакторки
Російські театральні акторки